William Hare (1. hrabia Listowel)
 William Hare (2. hrabia Listowel)
 William Hare (3. hrabia Listowel)
 William Hare (5. hrabia Listowel)